Bajadere steht für:

 Bajadere (aus dem Portugiesischen bailadeira), indische Tänzerin

Die Bajadere steht für:
 Die Bajadere (Operette), Operette von Emmerich Kálmán
 La Bayadère – Die Tempeltänzerin, romantisches Ballett zur Musik von Léon Minkus
 Die Bajadere (Polka) (op. 351), Schnellpolka von Johann Strauss (Sohn)

Siehe auch:
 Der Gott und die Bajadere, Titel einer Ballade von Johann Wolfgang von Goethe